Визави́ ( — «лицом к лицу») — в значении наречия означает напротив, друг против друга; в значении существительного — тот, кто находится напротив, стоит или сидит лицом к лицу к кому-нибудь. В переносном значении — собеседник, иногда оппонент.
 Визави — кузов (карета) французского экипажа конца XIX — начала XX века, представлявший собой двухместную конструкцию с одним или двумя добавочными местами. Своё название получил из-за того, что кучерский облучок разворачивался на пол-оборота, и пассажиры оказывались лицом друг к другу.
 «Визави» — испанский телесериал.